Il toponimo Pietroșani può riferirsi a due diversi comuni della Romania:

Pietroșani, comune del distretto di Argeș
Pietroșani, comune del distretto di Teleorman